Svelte bezeichnet:

 Svelte (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Svelte (Framework), Framework